Molekulska formula -{C21H25ClO5}- se može odnositi na:

 Hloroprednizon
 Kloprednol